Юну́с Юсу́пов:
 Юсупов, Юнус (род. 1930) — советский рабочий пищевой промышленности, Герой Социалистического Труда (1971).
 Юсупов, Юнус Хамиджанович (род. 1949) — советский и таджикский актёр и кинорежиссёр, народный артист Республики Таджикистан.